Беннет Эван Миллер (; род. 24 февраля 1966, Лондон) — британский комедийный актёр и режиссёр. Комедийный дуэт Бена Миллера и Александра Армстронга весьма популярен в Великобритании, с 2007 года на канале BBC One выходит получасовое «Шоу Армстронга и Миллера», номинированное в 2008 году на премию BAFTA.

Биография 
Бен Миллер изучал физику твёрдого тела в Кембриджском университете, где и познакомился в 1992 году с Александром Армстронгом, также студентом. Они стали членами комедийного клуба, создавали и показывали различные скетчи, и через несколько лет были уже известными в Великобритании комиками. В 1997 году дуэт получил собственное телевизионное шоу «Армстронг и Миллер», выходившее на протяжении четырёх сезонов, сначала на Paramount Comedy Channel, а затем на Channel 4. В 1998 году параллельно было запущено радиошоу дуэта на BBC Radio 4. В 2007 году новое «Шоу Армстронга и Миллера» стало выходить на BBC One.

С начала 1990-х годов Миллер также снимается в кино и на телевидении. В основном он играет небольшие роли в качестве приглашённой звезды. Его наиболее заметная роль в кино — агент Ми-7 Ангус Баф в фильме «Агент Джонни Инглиш». Также Миллер играл главную роль в ситкоме «Худшая неделя моей жизни», снимался во всех пяти сезонах научно-фантастического телесериала «Портал юрского периода», а с 2011 года играет главную роль в детективном телесериале «Смерть в раю».

В 2014 году Бен исполнил роль злодея в двухэпизодной серии британского телесериала «Доктор Кто».

Личная жизнь 
Первой женой Миллера была Белинда Стюарт-Уилсон, которая была приглашенной актрисой в третьей серии сериала «Портал юрского периода», где также снимался Миллер. У пары есть сын, Джексон по прозвищу Сонни, родившийся в 2006 году. Пара развелась в 2011 году. У Миллера есть ещё один сын, Харрисон, родившийся в конце 2011 года, и дочь родившаяся в июне 2015 года, от второй жены Джессики Паркер, дочери британского музыканта Алана Паркера, на которой он женился в сентябре 2013 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святой Екатерины (Кембридж)